Mieczysław Karłowicz – polski kompozytor i dyrygent
 Mieczysław Karłowicz – polski kolarz